Moura se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Luciano de A. Moura
 Rodrigo L. Moura